Менк может означать:

 Менк (менкв) — в ханты-мансийской мифологии антропоморфный великан-людоед и оборотень.
 Менк, Владимир Карлович (1856—1920) — русский художник-пейзажист и график, педагог.
 Менк, Исмаил бин Муса (род. 1975) — Великий муфтий Зимбабве.